Ozuluama kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ozuluama, Ozuluama de Mascareñas, ort, Veracruz, 
 Ozuluama, Hueyapan de Ocampo, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar